André Delavenne, auteur, historien et éditeur français ;
Georges Delavenne (1875-1945), président du Conseil de la Seine
 Blandine Delavenne (1960-), joueuse française de hockey sur gazon ;
 Bruno Delavenne, joueur français de hockey sur gazon ;
 Maurice Delavenne (1914-2001), personnalité politique monégasque.